Leuw ist der Familienname folgender Personen:

 Louis de Leuw (1819–1858), deutscher Mediziner